Nazwisko Rosenzweig może odnosić się do:
 Franz Rosenzweig (1886–1929), niemiecki filozof
 Henryk Saul Rosenzweig (1798–1853), polski lekarz
 Jake Rosenzweig (* 1989, Londyn), amerykański kierowca wyścigowy
 Michał Julian Rosenzweig (1828–1898), polski lekarz
 Rafael N. Rosenzweig (1922–2001), izraelski agroekonom
 Roy Rosenzweig (1950–2007), amerykański historyk
 Saul Rosenzweig (1907–2004), amerykański psychiatra

Także:
 planetoida (4911) Rosenzweig